Ива́н Шмелёв:
 Шмелёв, Иван Андреевич (1900—1952) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Шмелёв, Иван Дмитриевич (1912—1960) — советский эстрадный певец.
 Шмелёв, Иван Сергеевич (1873—1950) — русский писатель.